PRD steht für:
 Perfectly Reflecting Diffuser, in der Reflektometrie ein vollkommen mattweißer Körper, siehe PRD (Primär-Normal)
 Primary Root Diffuser, ein Bauelement in der Akustik
 Physical Review D, eine amerikanische Fachzeitschrift für Physik, siehe Physical Review
 Präsidialdepartement
 Prediger (Salomos), eine Schrift der Bibel, siehe Kohelet
 Pressure Relief Device, auch in Deutschland benutzte Abkürzung für Druckentlastungseinrichtungen an Gas- oder Flüssigkeitsbehältern für Gefahrgut (Berstscheiben, Schmelzlote, sog. Sicherheitsventile usw.)
 Public Relations for Research & Development

Parteien:
 Partai Rakyat Demokratik, politische Partei in Indonesien
 Parti radical-démocratique, politische Partei in der Schweiz
 Partido de la Revolución Democrática, politische Partei in Mexiko
 Partido Renovador Democrático (Angola), politische Partei in Angola
 Partido Renovador Democrático, politische Partei in Portugal
 Partido Revolucionario Democrático, politische Partei in Panama
 Partido Revolucionario Dominicano, politische Partei in der Dominikanischen Republik

Abkürzung